Le patronyme néerlandais De Vlaminck ou Vlaeminck désigne une personne originaire des Flandres.
Il existe plusieurs équivalents français : , ...

Il peut se décliner avec ou sans l'article « De ».

 Maurice de Vlaminck (1876-1958), peintre cubiste français.
Patronyme flamand